Topic – in inglese, il tema principale di una discussione

Persone
 Biljana Topić (1977) – triplista serba
 Borislav Topić (1984) – ex calciatore bosniaco
 Dado Topić (1949) – cantante croato
 Dragutin Topić (1971) – altista serbo
 Marko Topić (1976) – ex calciatore bosniaco
 Milenko Topić (1969) – ex cestista e allenatore di pallacanestro serbo
 Velibor Topić (1970) – attore bosniaco naturalizzato britannico
 Tobias Topic (1992) – disc jockey tedesco